Лугова́я у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Луговая улица — улица в Вельске.
 Луговая улица — улица в Верх-Нейвинске.
 Луговая улица — улица во Владивостоке.
 Луговая улица — улица в Волгограде.
 Луговая улица — улица в Гатчине.
 Луговая улица — улица в Данкове.
В Казани:
Луговая улица — улица в посёлке Борисоглебское Авиастроительного района.
Луговая улица — улица в посёлке Вознесенское Советского района.
 В Курске:
 Верхняя Луговая улица;
 Новая Луговая улица;
 Нижняя Луговая улица.
 В Липецке:
 Луговая улица (Липецк).
 Луговая улица (Жёлтые Пески).
 В Москве:
 Луговая улица (Внуково);
 Луговая улица (Толстопальцево);
 Луговая улица (Дмитров)Московская область;
 Луговая улица (Загорново), Московская область.
 Луговая улица — улица в Новочеркасске.
 Луговая улица — улица в Орле.
 Луговая улица — улица в Пензе.
 В Санкт-Петербурге:
 Луговая улица — до 1714 года название улицы Зосимова в Кронштадте;
 Луговая улица (Лахта);
 Луговая улица (Торики);
 Луговая улица (Усть-Ижора);
 1-я Луговая улица (Сестрорецк);
 2-я Луговая улица (Сестрорецк).
 Луговая улица — улица в Симферополе.
 Луговая улица — улица в Смоленске.
 Луговая улица — улица в Твери.
 В Томске:
 Луговая улица — улица в микрорайоне Степановка;
 Луговая улица —  улица в микрорайоне Реженка посёлка Светлого;
 Луговая (За городом на лугу) —  название  улицы, существовавшей во второй половине XIX века на месте нынешней Бердской улицы;
 Нижнелуговая улица (ранее также Нижняя Луговая, Нижний луг, Луг);
 Луговой переулок —  переулок, образованный в 1930-х годах путём объединения 1-го Лугового и 2-го Лугового переулков, расположенных на разных берегах Мавлюкеевского озера (как и нынешний объединённый переулок).
 В Ярославле:
 Большая Луговая улица.
 Малая Луговая улица.

Украина 
 Луговая улица — улица в Виннице.
 Луговая улица — улица в Донецке.
 Луговая улица — улица в Киеве.
 Луговая улица — улица в Полтаве.
 Луговая улица — улица в Чернигове.
 Луговая улица — улица в Черновцах.